Kahle est un  patronyme germanique notamment porté par :
 Brewster Kahle (1960-), informaticien américain ;
 Hans Kahle (1899-1947), officier allemand, militant du parti communiste, officier des Brigades internationales pendant la guerre civile espagnole ;
 Ludwig Martin Kahle (1712-1775), jurisconsulte allemand ;
 Sabine Kahle, une nageuse est-allemande.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique